Music, when soft voices die (Shelley), postuum uitgegeven gedicht van Percy Bysshe Shelley
Music, when soft voices die (Bridge), drie toonzettingen van het gedicht door Frank Bridge